Lill-Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Öretjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706275-142559), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Öretjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707632-143458), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Öretjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Öretjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Se även
Öretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn